PSU puede hacer referencia a:

Partidos políticos 
 Partido Socialista Unitario, en Italia.
Partido Socialista Unificado, en Francia.
Partido Socialista Unificado de Alemania, en la República Democrática Alemana.
Partido Socialista Unificado de Cataluña, en España.
Partido Socialista del Uruguay, Uruguay.

Química
 Unidad Práctica de Salinidad, PSU por sus siglas en inglés (Practical Salinity Unit).

Otros
Fuente de alimentación, por sus siglas en inglés (Power Supply Unit).
Prueba de Selección Universitaria, prueba de ingreso a las universidades de Chile.
Phantasy Star Universe, videojuego de rol de acción.

Siglas